Жаде Фернандес Барбоза (родилась 1 июля 1991 года в Рио-де-Жанейро) — бразильская гимнастка. Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, представляла Бразилию на летних Олимпийских играх в 2008 и 2016 годах.

Карьера 
В 2006 году Барбоза принимала участие в Бразильском юниорском чемпионате в многоборье.

Её первое серьезное выступление, как гимнастки, состоялось в 2007 году на панамериканских Играх в Рио-де-Жанейро. В декабре 2007 года она была названа бразильской спортсменкой года. Ранее это звание носили гимнасты Laís Souza и Daiane dos Santos.

В 2007 году Барбоза выиграла свою первую медаль на чемпионате мира в Германии, где она стала второй в опорном прыжке.

На Панамериканских играх 2007 года она заняла четвёртое место.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в 2007 году Барбоза набрала 15.9 очков в опорном прыжке, 14.95 — в упражнениях на брусьях, 15.7 — на бревне.

В октябре 2007 года Барбоза приняла участие в Кубке мира в Штутгарте, Германия и завоевала две серебряные медали в опорном прыжке и в вольных упражнениях. На чемпионате мира в 2008 году Барбоза также завоевала две серебряные медали.

На Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине Барбоза помогла бразильской команде выйти в финал. Упав в финале многоборья в индивидуальных соревнованиях, она финишировала десятой.

После Олимпиады Барбоза получила серьезную травму и не смогла участвовать в соревнованиях несколько месяцев.
Её первым крупным международным соревнованием после Олимпийских игр стал чемпионат мира по спортивной гимнастике 2010 года, где она заняла 15-е место в многоборье, была третьей в опорных прыжках вслед за спортсменами Алисией Сакрамоне и Алией Мустафиной. В следующем году на чемпионате мира она заняла четвёртое место в опорном прыжке.

В Олимпийских играх 2012 года Барбоза не принимала участие из-за контрактных споров с бразильской спортивной Федерацией.

На летних Олимпийских играх 2016 года в командном первенстве она набрала 14.933 очков в опорном прыжке, 14.391 очков — в упражнениях на брусьях, 13.033 очков — на бревне и 14.266 очков в вольных упражнениях, принеся команде восьмое место.

Примечание

Ссылки 
 Джейд Барбоза в Международной федерации гимнастики

Родившиеся в 1991 году
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Википедия:Биографии современников